Заслоново — название населённых пунктов:

Беларусь 
 Заслоново — деревня в Лепельском районе Витебской области.

См. также 
 Заслоновка